DSS je kratica, ki lahko pomeni:
 Društvo slovenskih skladateljev
 Delavska stranka Slovenije
 Demokratska stranka Slovenije
 Demokratska stranka Srbije